Base de datos puede referirse a:

 Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto.
 Base de datos es una enciclopedia en línea colaborativa escrita en español